Фалшификаторите може да се отнася за:
 Фалшификаторите, роман на Андре Жид
 Фалшификаторите (филм, 1950), филм на Франко Роси
 Фалшификаторите (филм, 2007), филм на Щефат Рузовицки